Ентоні (Тоні) Аллен (;  11 січня 1982) — американський професійний баскетболіст. Виступав за клуб НБА «Мемфіс Ґріззліс» під 9 номером. Може грати як на позиції захисника, так і на позиції форварда.

Кар'єра в НБА 

Обраний на драфті 2004 під 25 номером клубом «Бостон Селтікс». У дебютному сезоні взяв участь у 77 іграх, у 34 з них виходив у стартовій п'ятірці. Був обраний учасником гри новачків НБА. За підсумками сезону Аллен посів друге 4 місце в НБА за кількістю перехоплень в середньому за 48 хвилин (2.89).

У наступних сезонах показники Аллена не надто покращувались — це можна пояснити кількома травмами. 23 липня 2008 Тоні продовжив на 2 роки контракт із «Селтікс». У липні 2010 Аллен підписав трирічний контракт із «Гріззліс».

За підсумками сезону 2010-11 Аллен був обраний у другу команду захисників НБА.

Статистика кар'єри в НБА

Регулярний сезон 

|-
| align="left" | 
| align="left" | Бостон Селтікс
| 77 || 34 || 16.4 || .475 || .387 || .737 || 2.9 || .8 || 1.0 || .3 || 6.4
|-
| align="left" | 
| align="left" | Бостон Селтікс
| 51 || 9 || 19.2 || .471 || .324 || .746 || 2.2 || 1.3 || 1.0 || .4 || 7.2
|-
| align="left" | 
| align="left" | Бостон Селтікс
| 33 || 18 || 24.4 || .514 || .242 || .784 || 3.8 || 1.7 || 1.5 || .4 || 11.5
|-
| style="text-align:left;background:#afe6ba;"| †
| align="left" | Бостон Селтікс
| 75 || 11 || 18.3 || .434 || .316 || .762 || 2.2 || 1.5 || .8 || .3 || 6.6
|-
| align="left" | 
| align="left" | Бостон Селтікс
| 46 || 2 || 19.3 || .482 || .222 || .725 || 2.3 || 1.4 || 1.2 || .5 || 7.8
|-
| align="left" | 
| align="left" | Бостон Селтікс
| 54 || 8 || 16.5 || .510 || .000 || .605 || 2.7 || 1.3 || 1.1 || .4 || 6.1
|-
| align="left" | 
| align="left" | Мемфіс Ґріззліс
| 72 || 31 || 20.8 || .510 || .174 || .753 || 2.7 || 1.4 || 1.8 || .6 || 8.9
|-
| align="left" | 
| align="left" | Мемфіс Ґріззліс
| 58 || 57 || 26.3 || .469 || .308 || .800 || 4.0 || 1.4 || 1.8 || .6 || 9.8
|-
| align="left" | 
| align="left" | Мемфіс Ґріззліс
| 79 || 79 || 26.7 || .445 || .125 || .717 || 4.6 || 1.2 || 1.5 || .6 || 8.9
|-
| align="left" | 
| align="left" | Мемфіс Ґріззліс
| 55 || 28 || 23.2 || .494 || .234 || .628 || 3.8 || 1.7 || 1.6 || .3 || 9.0
|-
| align="left" | 
| align="left" | Мемфіс Ґріззліс
| 63 || 41 || 26.2 || .495 || .345 || .627 || 4.4 || 1.4 || 2.0 || .5 || 8.6
|-
| align="left" | 
| align="left" | Мемфіс Ґріззліс
| 64 || 57 || 25.3 || .458 || .357 || .652 || 4.6 || 1.1 || 1.7 || .3 || 8.4
|-
|-class="unsortable"
| align="left" | Кар'єра
| align="left" |
| 727 || 375 || 21.8 || .477 || .280 || .718 || 3.4 || 1.3 || 1.4 || .4 || 8.1

Плей-оф 

|-
| align="left" | 2005
| align="left" | Бостон Селтікс
| 7 || 3 || 12.9 || .444 || .000 || .429 || 1.7 || .3 || .4 || .3 || 2.7
|-
| style="text-align:left;background:#afe6ba;"| 2008†
| align="left" | Бостон Селтікс
| 15 || 0 || 4.3 || .563 || .000 || .400 || .2 || .2 || .1 || .0 || 1.3
|-
| align="left" | 2009
| align="left" | Бостон Селтікс
| 10 || 0 || 6.0 || .500 || .000 || 1.000 || .9 || .3 || .2 || .0 || .9
|-
| align="left" | 2010
| align="left" | Бостон Селтікс
| 24 || 0 || 16.3 || .480 || .000 || .778 || 1.7 || .7 || 1.0 || .6 || 5.1
|-
| align="left" | 2011
| align="left" | Мемфіс Ґріззліс
| 13 || 13 || 26.9 || .426 || .143 || .659 || 2.9 || 1.5 || 1.9 || .4 || 8.8
|-
| align="left" | 2012
| align="left" | Мемфіс Ґріззліс
| 7 || 7 || 24.3 || .400 || .000 || .706 || 3.1 || .7 || 1.3 || 1.0 || 6.9
|-
| align="left" | 2013
| align="left" | Мемфіс Ґріззліс
| 15 || 15 || 28.1 || .432 || .250 || .759 || 6.1 || 1.8 || 2.0 || .3 || 10.3
|-
| align="left" | 2014
| align="left" | Мемфіс Ґріззліс
| 7 || 1 || 32.9 || .486 || .000 || .762 || 7.7 || 1.3 || 1.7 || .1 || 12.3
|-
| align="left" | 2015
| align="left" | Мемфіс Ґріззліс
| 10 || 9 || 27.9 || .491 || .143 || .750 || 5.2 || 1.5 || 2.4 || 1.1 || 6.6
|-
| align="left" | 2016
| align="left" | Мемфіс Ґріззліс
| 4 || 2 || 23.5 || .303 || .143 || .692 || 2.8 || .8 || 1.3 || .5 || 7.5
|-
|-class="unsortable"
| align="left" | Кар'єра
| align="left" |
| 112 || 50 || 19.2 || .447 || .106 || .716 || 3.0 || .9 || 1.2 || .4 || 6.0

Примітки

Посилання 
 Тоні Аллен на NBA.com 

Баскетболісти «Бостон Селтікс»
Баскетболісти «Мемфіс Ґріззліс»
Афроамериканські баскетболісти
Спортсмени з Іллінойсу